Аладжа́ () — город и район сельского значения в Турции, в иле Чорум. Здесь находятся развалины древнего города Аладжа-Хююк.

Население города Аладжа

Примечания 

Районы Чорума
Города Турции